Юношеская сборная Австрии по футболу может означать:

 Сборная Австрии по футболу (до 17 лет)
 Сборная Австрии по футболу (до 19 лет)